

Événements

Principales naissances 
 Xu Wei (1521 - 1593), dramaturge et un peintre chinois.

Principaux décès

Notes et références 

XVIe siècle au théâtre
théâtre